Hot Jazz Club bezeichnet folgende Clubs, Veranstaltungsorte, Labels und Organisationen für Jazzmusik:
 Hot Jazz Club (Herford) in Herford
 Hot Jazz Club (Münster) in Münster/Westfalen, 2000 gegründet
 Hot Jazz Club of America, 1947 gegründetes Plattenlabel, das auf Bootlegs der 1920er spezialisiert war 

Siehe auch:
 Hot Club